Мохаммед (Мохд) Омер Хан (, род. 1964) — пакистанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Пакистана 1982 г.

В составе сборной Пакистана участник пяти шахматных олимпиад (1982—1990 гг.) и командного чемпионата Азии 1987 г. На шахматной олимпиаде 1982 г. выступал на 1-й доске. Партия, которую он в 1-м туре в матче с ФРГ проиграл Р. Хюбнеру (в то время одному из сильнейших шахматистов мира), получила широкую известность и вошла в число избранных партий той олимпиады. На других олимпиадах выступал на 3-й доске (после М. Лодхи и Ш. Мирзы).

В 1996 г. участвовал в личном чемпионате Азии.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка М. О. Хана на сайте 365Chess

Шахматисты Пакистана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам